Il doppio del torneo di tennis U.S. Pro Tennis Championships 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Steve Meister e Craig Wittus che hanno battuto in finale Freddie Sauer e Schalk Van Der Merwe 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Raúl Ramírez /  Van Winitsky (semifinali)
 Jose-Luis Damiani /  Ricardo Ycaza (semifinali)
 John Alexander /  Syd Ball (secondo turno)
 Chris Dunk /  Matt Mitchell (secondo turno)

 Mike Bauer /  Derek Tarr (primo turno)
 Tony Graham /  Mel Purcell (secondo turno)
 Tian Viljoen /  Danie Visser (quarti di finale)
 Steve Meister /  Craig Wittus (Campioni)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Tennis Championships 1982